

Toponymes 

 Aisy-sous-Thil, une commune française située dans le département de la Côte-d'Or ;
 Aisy-sur-Armançon, une commune française, située dans le département de l'Yonne.

Autre 
Aisy peut aussi désigner :
 Aisy, un fromage fabriqué en Bourgogne.

Voir aussi 
 Aizy-Jouy, une commune française, située dans le département de l'Aisne